Tomini kan syfta på:

 Tomini (språk) – ett austronesiskt språk
 Tomini (krater) – en krater på Mars

Geografi

Indonesien 

 Pulau Tobalai, ö, Maluku Utara, 
 Kecamatan Tomini, distrikt, Sulawesi Tengah, 
 Pulai Tobalai, ö, Maluku Utara, 

Robotskapade Indonesienförgreningar